Сен-Сильвестр (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Сен-Сильвестр (Верхняя Вьенна) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Вьенна.
 Сен-Сильвестр (Верхняя Савойя) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Савойя.